Цаава:
 Цаава, Григорий Александрович (род. 1962) — советский и грузинский футболист.
 Митрополит Петр (Цаава, Паата Ревазович) (род. 1970) — запрещённый в служении епископ Грузинской Православной Церкви.